Toupin ist der Familienname folgender Personen:

 Felix A. Toupin (1886–1965), US-amerikanischer Politiker
 Maxime Toupin (1873–1947), kanadischer Fiddle-Spieler und Komponist, siehe Joseph Allard (Fiddler)